Herrera hace referencia a varios artículos:

Botánica 
 Nombre común de la planta Daphne laureola.
 Sinónimo de Erithalis género de la familia Rubiaceae.

 Cultura prehispánica 
 Cultura Herrera

 Lugares 
 Argentina 
 Herrera (Santiago del Estero), localidad del departamento Avellaneda, provincia de Santiago del estero.
 Campo de Herrera, localidad del departamento Famaillá, provincia de Tucumán.
 Herrera, localidad del departamento Uruguay, provincia de Entre Ríos.
 Herrera Vegas, localidad del partido de Hipólito Yrigoyen, provincia de Buenos Aires.

 Colombia 
 Herrera (Tolima), localidad de Tolima;Laguna de la Herrera, depósito natural de agua en el municipio de Mosquera (Cundinamarca),

 España 
 Herrera (Sevilla), municipio de la provincia de Sevilla, Andalucía;
 Herrera (Burgos), aldea perteneciente al municipio de Miranda de Ebro en la provincia de Burgos (Castilla y León).
 Herrera (Camargo), localidad del municipio de Camargo (Cantabria).
 Herrera (San Sebastián), barrio de la ciudad de San Sebastián (País Vasco).
 Herrera de Alcántara, municipio de la provincia de Cáceres (Extremadura).
 Herrera del Duque, municipio de la provincia de Badajoz (Extremadura).
 Herrera de Ibio, localidad del municipio de Mazcuerras (Cantabria).
 Cárcel de Herrera de la Mancha, provincia de Ciudad Real (Castilla-La Mancha).
 Herrera de los Navarros, municipio de la provincia de Zaragoza (Aragón).
 Herrera de Soria, municipio en la provincia de Soria (Castilla y León).
 Herrera de Duero, municipio de la provincia de Valladolid (Castilla y León)
 Herrera de Pisuerga, municipio de la provincia de Palencia (Castilla y León).
 Herrera de Redondo, barrio del pueblo de Redondo de la Sonsierra en el municipio de Merindad de Sotoscueva (Burgos);
 Herrera de Valdecañas, municipio de la provincia de Palencia (Castilla y León).
 Herrera de Valdivielso, aldea perteneciente al municipio de Rucandio en la provincia de Burgos (Castilla y León).
 Herrera (pedanía), pedanía de Villacarrillo en la provincia de Jaén (Andalucía).

 Panamá 
 Provincia de Herrera, una de las divisiones administrativas del país.
 Herrera (Panamá Oeste), localidad de la provincia de Panamá Oeste.

 Paraguay 
 Herrera (Asunción), barrio de Asunción.

 República Dominicana 
 Herrera, popular sector de Santo Domingo.

 Personas 
 Argentina 
 Nicolás Herrera: sacerdote mercedario, de actuación en la independencia.
 Esteban Herrera, futbolista
 Martín Herrera, futbolista
 Helenio Herrera, jugador y entrenador de fútbol.
 Roberto Herrera, coreógrafo y bailarín.
 Carlos Herrera, periodista y autor, crítico de teatro y cine.
 Germán Herrera, futbolista

 Bolivia
 Ximena Herrera, actriz

Chile
 Francisco Hernández de Herrera y López, conquistador
 Felipe Herrera, economista y político
 Johnny Herrera, futbolista
 Pablo Herrera (cantante)
Ramón Herrera y Rodado, militar

 Colombia 
 Benjamín Herrera, político y militar
 Dilson Herrera, beisbolista
 José Herrera (futbolista)
 Lucho Herrera, ciclista
Pacho Herrera, narcotraficante
 Tomás Herrera, político y militar
 Enrique Olaya Herrera , presidente de Colombia

Costa Rica 
 Vicente Herrera Zeledón, presidente de la República.

 Cuba 
 Natalia Herrera, actriz.
 Mirta Cerra Herrera, pintora.
 Ruperto Herrera Tabio, jugador de baloncesto.

 Estados Unidos 
 Juan Felipe Herrera, poeta.

Kloet Herrera, la niña más bonita en el mundo.

 España 
 Ander Herrera, futbolista
 Ángel Herrera Oria, eclesiástico, político y periodista
 Antonio de Herrera y Tordesillas, historiador
 Carlos Herrera, periodista;
 Emilio Herrera, militar, científico y político
 Fernando de Herrera «el Divino», poeta
 Francisco de Herrera el Mozo, pintor y grabador;
 Francisco de Herrera el Viejo, pintor y grabador;
 Juan de Herrera, arquitecto y matemático, creador del estilo herreriano de arquitectura;
 Juan de Herrera el Trasmerano, maestro de cantería;
 José Herrera Petere, o José Herrera Aguilera poeta;
 José Cruz Herrera, pintor;
 Lola Herrera, actriz;
 Paco Herrera, futbolista y entrenador;
 Sebastián Herrera, futbolista de origen danés.
 Paco Herrera, músico andaluz

 Guatemala 
 Carlos Herrera y Luna, presidente de la República (1920-1921).
 Flavio Herrera, poeta, escritor, diplomático y catedrático.

 Honduras 
 Justo Vicente José de Herrera y Díaz del Valle, jefe del estado de Honduras (1837-1838).
 Dionisio Herrera, jefe de los estados de Honduras, Nicaragua y El Salvador.
 México 
 Alba Herrera y Ogazón, pianista y musicóloga

 Paola Herrera Ledesma, Artista Plástica, actriz, productora y escritora.

 Alfonso Herrera (actor), actor
 Alfonso Luis Herrera, biólogo
 José Joaquín de Herrera, militar y político, presidente de la República (1844-1845; 1848-1851).
 Héctor Herrera, futbolista
 Lorena Herrera, actriz y modelo
 Luis Herrera de la Fuente, músico
 Luis Rafael Herrera Estrella, ingeniero bioquímico, catedrático, investigador y académico mexicano
 Eduardo "Lalo" Herrera, futbolista
 Miguel Herrera, futbolista y entrenador

 Nicaragua 
 Rafaela Herrera, heroína

 Panamá 
 Demetrio Herrera Sevillano, poeta
 Balbina Herrera, política y candidata presidencial en 2009.
 Arquímedes "Melli" Herrera, Compositor Folclórico

 Paraguay 
 Heriberto Herrera, jugador y entrenador de fútbol.

 Perú 
 Bartolomé Herrera, filósofo y político conservador
 Fortunado Luciano Herrera y Garmendia, botánico cuya abreviatura científica es Herrera.
 Víctor Larco Herrera, político, agricultor y filántropo.

 República Dominicana 
Eddy Herrera, cantante de merengue.

 Uruguay 
 Carlos María Herrera, pintor modernista.
 Damián Herrera, periodista deportivo.
 Ernesto Herrera (conocido como "Herrerita"), periodista.
 Julio Herrera y Obes, presidente de la República (1890-1894).
 Julio Herrera y Reissig, poeta.
 Kairo Herrera, comunicador.
 Luis Alberto de Herrera, abogado y político.
 Manuel Herrera y Obes, político y diplomático.
 Nicolás Herrera, jurista y político.
 Luis de Herrera,  militar y político.

 Venezuela 
 Alicia Herrera, periodista, escritora y política.
 Antonio Herrera, empresario deportivo.
 Antonio Herrera Toro, artista plástico.
 Antonio Herrera Vaillant, escritor y periodista.
 Arquímedes Herrera, atleta.
 Arturo Herrera, pintor.
 Astrid Carolina Herrera, Miss Mundo 1984, actriz.
 Bernardo Herrera, militar.
 Carl Herrera, jugador de baloncesto.
 Carolina Herrera, diseñadora de modas.
 Earle Herrera, periodista, escritor y político.
 Elián Herrera Vásquez, modelo.
 Esteban Herrera Toro, militar.
 Felipe Herrera Vial, poeta.
 Franghelys Herrera Sandoval, ingeniero civil y atleta.
 Fortunato Herrera, esbirro de la Seguridad Nacional.
 Francisco Herrera Luque, escritor.
 Gustavo Herrera, político.
 Jesús Maria Herrera Irigoyen, editor.
 Joaquín Herrera, abogado y político.
 Jonathan Herrera, beisbolista.
 Jose Herrera, beisbolista.
 José Herrera Uslar, político y diplomático. 
 José Herrera Velutini, banquero.
 José Herrera Mendoza, banquero.  
 Julio Herrera, ciclista.
 Julio Herrera Velutini, banquero.
 Jhostin Starlyng Herrera,escolta,seguridad
 Lorenzo Herrera, cantante y compositor.
 Luis Alfredo Herrera Cometta, físico relativista.
 Luis Herrera Campins, político y abogado, presidente de la República (1979-1984).
 Nancy Fabiola Herrera, mezzosoprano.
 Odubel Herrera, beisbolista.
 Reinaldo Herrera, V marqués de Torre Casa.
 Yangel Herrera, futbolista.
 Fernando Herrera La Riva, historiador y político.

 Zoología 
 Herrera, nombre de Lithognathus mormyrus'', de la familia de los espáridos (Sparidae), peces perciformes. Tienen el cuerpo muy comprimido lateralmente, aleta dorsal con espinas, aleta caudal escotada y escamas ctenoides bien desarrolladas.